Ильинка — деревня в Курагинском районе Красноярского края. Входит в состав Шалоболинского сельсовета.

География 
Деревня находится в южной части края, в пределах Алтае-Саянского горнотаёжного района, на правом берегу реки Тубы, на расстоянии приблизительно 30 километров (по прямой) к западу от посёлка городского типа Курагино, административного центра района. Абсолютная высота — 256 метров над уровнем моря.

История 
Основана в 1896 году. По данным 1926 года имелось 138 хозяйств и проживало 902 человека (464 мужчины и 438 женщин). В национальном составе населения преобладали украинцы. В административном отношении деревня являлась центром Ильинского сельсовета Курагинского района Минусинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,5 %, женщины — соответственно 54,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 193 чел.

Примечания 

Населённые пункты Курагинского района